Voleybol 2. Ligi 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Voleybol 2. Ligi 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile